Акце́нтная систе́ма:

 Акцентная система — система ударения и связанных с ударением просодических явлений в диалекте, языке, группе языков.
 Акцентная система (тоническое стихосложение) — одна из систем стихосложения.